

Patronyme 
 David Galula, officier et penseur militaire français, cousin de Magda Galula
 Fabienne Galula, actrice française
 Magda Galula Ericson, ou Magda Ericson, physicienne franco-tunisienne, cousine de David Galula

Orthographe différente 

N'Galula est une graphie variante du nom Ngalula :

 Floribert N'Galula, footballeur belge d'origine zaïroise
 Gabriel N'Galula, footballeur belge né au Zaïre
 John Buana N'Galula, footballeur zaïrois, naturalisé belge

Toponyme 
 Galula, ville de Tanzanie

Voir aussi